Neman of Nëman kan verwijzen naar:

 Memel (rivier), een rivier in Midden-Europa.
 Neman (stad), een stad in Rusland, vroeger bekend onder de Duitse naam Ragnit.

Zie ook:
 Niemen